Ruta Provincial 80 puede hacer referencia a:

Ruta Provincial 80, ruta provincial de Buenos Aires, Argentina.
Ruta Provincial 80, ruta provincial de Santa Fe, Argentina.